Grönlands landsting (gr. Kalaallit Nunaanni Inatsisartut, da. Grønlands Landsting) är parlamentet i Grönland. Inatsisartut bildar samman med regeringen (gr. Naalakkersuisut) landets självstyre.

Landstinget ersatte den 1 maj 1979 Grönlands landsråd, och hade i starten 21 folkvalda ledamöter. Sedan 1995 har landstinget 31 parlamentariker, som väljs för en mandatperiod om fyra år. Inför omställningen från hjemmestyre till selvstyre 21 juni 2009 hölls ett extrainsatt landstingsval 2 juni. Resultatet blev en framgång för vänsterpartiet Inuit Ataqatigiit, som fördubblade sitt antal tingmän, medan det blev en tillbakagång för socialdemokratiska Siumut, som innehaft makten på Grönland under 30 år.

Resultat från landstingsvalet 2009 (jämfört med det från 2005)
Inuit Ataqatigiit: 14 platser (+7)
Siumut: 9 (-1)
Demokraatit: 4 (-3)
Atassut: 3 (-3)
Kattusseqatigiit: 1 (+/-0)

Jonathan Motzfeldt, medgrundare till Siumut och en central gestalt inom den moderna grönländska politiken, miste sin landstingsplats i valet 2009, då han bara fick 91 personröster, jämfört med 429 stycken år 2005.

Landstingsvalet 2013 
Valet till Landstinget den 12 mars 2013 resulterade i följande mandatfördelning. Aleqa Hammond bildade därpå regering med Siumut, Partii Inuit och Atassut.

Landstingsvalet 2014 
När det uppdagades att regeringschefen Aleqa Hammond använt 106 000 kronor ur självstyrets kassa för privata ändamål   föll regeringen, och nyval utlystes. Valet, som hölls den 28 november 2014, resulterade i en koalitionsregering med Siumut, Demokraterne och Atassut under ledning av Kim Kielsen.

Sedan 1979
Siffrorna kommer från Grönlands Statistik.

Källor

Externa länkar
Landstingets hemsida

Grönlands administration
Nordamerikas parlament
Avhängiga territoriers lagstiftande församlingar